Район ар-деко в Майами-Бич (), расположенный в Саут-Бич (южной части Майами-Бич, Флорида). Ограничен побережьем Атлантического океана с востока, 6-й стрит с юга, Олтон-роуд () с запада, каналом Коллинс () и бульваром Дейд () с севера. Здесь находятся 960 зданий, представляющих исторический и архитектурных интерес, прежде всего, как образцы развития архитектуры ар-деко во Флориде. Официально признан историческим районом общенационального значения () 14 мая 1979 года. Район был также известен как место проживания итальянского модельера Джанни Версаче, который жил в особняке на Оушен-драйв.

Историческая значимость 
В 1989 году район профессионально описан в «A Guide to Florida’s Historic Architecture», опубликованном издательством Флоридского университета.

Хотя сам по себе район считается уникальным местом, архитектурный облик которого формировался под влиянием европейских направлений, похожие места встречаются за пределами США. Одним из таких мест является Нейпир в Новой Зеландии, центр которого был перестроен в стиле ар-деко после землетрясения 1931 года. После реставрации начала 2000-х годов Нейпир, наряду с некоторыми районами Флориды, в настоящее время считаются лучшими примерами этого архитектурного стиля.

В проектировании зданий участвовали такие архитекторы, как Альберт Энис (1889—1964), Лестер Эйвери, Антон Скислевич (1895—1980), Л. Мюррей Диксон (1901—1949), Чарльз Р. Греко (1873—1962), Генри Хоухозер (1895—1963), Игорь Полевицкий (1911—1978) и др.

Примечания

Ссылки 
 National Register of Historic Places Travel Itinerary: Florida Historic Places — Miami Beach Architectural District
 Historic American Buildings Survey (HABS) No. FL-322, «Miami Beach Art Deco Historic District, Miami, Miami-Dade County, FL»
 Miami Beach Architectural District, FL — Google Maps

Литература 
 Capitman, Barbara, Portfolio: The Art Deco Historic District, Miami: Bill Bucolo, 1980
 Capitman, Barbara, Deco Delights: Preserving the Beauty and Joy of Miami Beach Architecture, New York: E. P. Dutton, 1988
 Cerwinske, Laura, Tropical Deco: The Architecture and Design of Old Miami Beach, New York: Rizzoli, 1981
 Clemence, Paul, and Michael Hughes, South Beach Architectural Photographs: Art Deco to Contemporary, Atelgen, Pa.: Schiffer, 2004
 Curtis, James, "Art Deco Architecture in Miami Beach, " Journal of Cultural Geography 3 (fall-winter 1982), 51- 63
 Garnett, Ira, South Beach Deco: Step by Step, Atelgen, Pa.: Schiffer, 2004
 Hohauser, Keith, Miami Beach Art Deco Guide, Miami Beach: Miami Design Preservation League, 1987

Майами-Бич
Архитектура ар-деко в США